Leuthari ist der Name folgender Personen:

 Leuthari I. († 554), alamannischer Herzog
 Leuthari II. († nach 643), alamannischer Herzog